Lazina je lahko:
 Lazina Čička (Hrvaška)
 Lazina (Slovenija)